Jerzy Fryderyk Hohenzollern (1539–1603)
 Jerzy Fryderyk Hohenzollern (ur. 1976)

Zobacz też 
 Jerzy Fryderyk